Aschenheim ist der Familienname von

 Erich Aschenheim (1882–1941), deutscher Medizinalrat und Hochschullehrer
 Nannie Aschenheim Reis (1871–1940), US-amerikanische Journalistin

Siehe auch:
 Aschheim (Begriffsklärung)